Алле́ () — французская фамилия.

Персоналии 
 Алле, Альфонс (1854—1905) — французский писатель, известный своим чёрным юмором, предвосхитившим дадаизм, сюрреализм и минимализм.
 Алле, Аугуст (1890—1952) — эстонский писатель и поэт.
 Алле, Клод-Ги (1652—1736) — французский художник.
 Алле, Морис (1911—2010) — французский экономист.
 Алле, Ноэль (1711—1781) — французский художник, сын Клода-Ги Алле.
 Алле, Поль (1846—1938) — французский зоолог.
 Алле, Себастьян (род. 1994) — французский футболист.
 Алле, Эмиль (1912—2012) — французский горнолыжник, чемпион мира.

Топонимы 
 Алле — устаревшее название реки Лава, протекающей в Польше и Калининградской области.

См. также 
 Але